The Juggler ist englischer Filmtitel:
 The Juggler (1953): Der Gehetzte
 The Juggler (1970)
 The Juggler (1980) 
 The Juggler (1981): Adam Powers, der Jongleur
 The Juggler (2009)
 The Juggler (2017)
 The Juggler (2018)
 The Juggler (2019)